16-е Игры Юго-Восточной Азии прошли с 20 по 31 августа 1989 года в Маниле (Филиппины). В них приняли участие спортсмены из 9 стран, которые соревновались в 28 видах спорта.

Виды спорта 
 Бадминтон
 Баскетбол
 Бильярд и снукер
 Бодибилдинг
 Бокс
 Боулинг
 Велоспорт
 Водные виды спорта
 Волейбол
 Гольф
 Гребля на байдарках и каноэ
 Дзюдо
 Каратэ
 Лёгкая атлетика
 Настольный теннис
 Парусный спорт
 Пулевая стрельба
 Сквош
 Софтбол
 Пенчак силат
 Сепак такро
 Стрельба из лука
 Теннис
 Тхэквондо
 Тяжёлая атлетика
 Фехтование
 Футбол
 Ушу

Итоги Игр

Ссылки 
 16-е игры Юго-Восточной Азии

1991